Pirard ist der Familienname folgender Personen:

 Frits Pirard (* 1954), niederländischer Radrennfahrer
 Jules Pirard (1885–1962), französischer Turner